

Astrologia 
Geng – (庚) tronco celeste dell'astrologia cinese

Astronomia 
21359 Geng – asteroide della fascia principale

Cucina 
Geng – piatto cinese